Стівен Флетчер ():

 Стівен Флетчер (політик), канадський політик
 Стівен Флетчер (футболіст), шотландський футболіст
 Стівен Флетчер (хокеїст), канадський хокеїст
 Стів Флетчер, англійський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок